Axel Dörner (1964) – trombettista e compositore tedesco
 Dietrich Dörner (1938) – psicologo tedesco
 Friedrich Karl Dörner (1911-1992) – storico tedesco
 György Dörner (1953) – attore e doppiatore ungherese
 Hans-Jürgen Dörner (1951-2022) – calciatore e allenatore di calcio tedesco
 Helmut Dörner (1909-1945) – militare tedesco
 Herbert Dörner (1930-1991) – calciatore tedesco
 Katja Dörner (1976) – politica tedesca

Pagine correlate 
 Doerner
 Dorner